Giovanni Pascutto (1948) – giornalista e scrittore italiano
 Romano Pascutto (1909-1982) – poeta e partigiano italiano